Der Verein Deutscher Wohnungseigentümer e. V. (VDWE) ist ein eingetragener Verein mit mehreren tausend Mitgliedern, der die Interessen von zumeist selbstnutzenden Wohnungseigentümern politisch vertritt. Zusätzlich bietet der Verein den Mitgliedern Beratungs- und Bildungsangebote im Bereich Wohnungseigentum sowie ein Forum für Erfahrungsanstausch.

Ziele  
Der VDWE versteht sich  als Interessenvertreter seiner Mitglieder in allen Fragen des Erwerbs, der Nutzung, der Erhaltung und der Veräußerung von Wohnungseigentum. Er vertritt zudem die Belange des Verbraucherschutzes für Wohnungseigentümer im Interesse seiner Mitglieder.

Der Vereinszweck wird insbesondere durch Beratungs- und Bildungsangebote, Foren des Erfahrungsaustausches, Seminare und andere Veranstaltungen, durch Information, eine gesellschaftlich breite Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie durch Interessenvertretung seiner Mitglieder verwirklicht. Tragende Prinzipien der Vereinsorganisation ist Solidarität und Humanität. Auf dieser Grundlage setzt er sich insbesondere für die Schaffung sozialverträglicher Lösungen ein. Dazu gehören vor allem die mit dem Wohnungseigentum verbundenen Rechte und Pflichten im Interesse einer unter sozialverträglichen Gesichtspunkten zu gewährleistenden Besitzstandswahrung. Der Verein dient somit der allgemeinen Förderung des demokratischen Staatswesens und ist gemeinnützig tätig. Der Verein ist regional und überregional tätig. Er ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig.

Geschichte 
Der Verein wurde am 14. Februar 2000 gegründet und am 19. Oktober 2000 ins Vereinsregister unter der Nummer VR 20268 N mit Sitz in Berlin eingetragen. Die aktuelle Satzung des Vereins stammt vom 5. Juli 2010. Vorsitzender des Vereins ist Lothar Blaschke. Der VDWE ist Mitglied im Verband Deutscher Grundstücksnutzer.

Politisches Engagement / Pressearbeit 

Der VDWE betreibt intensive Lobby- und PR-Arbeit im Sinne der Wohnungseigentümer.

Beratung / Seminare 

Der VDWE bietet seinen Mitgliedern Beratungsmöglichkeiten durch kooperierende Experten.

Zusätzlich bietet der VDWE in Kooperation mit der Akademie für Wohnungseigentümer monatliche Seminare zu  Themen  um das Wohnungseigentum an. Als Beispiel seien Grundlagenseminare für werdende Wohnungseigentümer oder Spezialseminare für Verwaltungsbeiräte einer Eigentümergemeinschaft genannt.

Einzelnachweise 

Politische Organisation (Berlin)
Verein (Berlin)
Interessenverband
Gegründet 2000